Mara kan henvise til:

 Mara (pattedyr) – en gnaver
 Mara (Italien) – en kommune i Italien
 Mara (album) – et album med bandet Runrig
 Mara (buddhisme) – en figur i Buddhismen, der personificerer ondskab
 Mara (region) – en region i Tanzania
 Mara (flod) – en flod

Se også 
 Mare (flertydig)